Hammer kan syfta på:

 Hammer – ett efternamn samt personer med namnet
 Hammer (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Mike Hammer – en fiktiv detektiv, skapad av Mickey Spillane
 P.P. Hammer – ett spel som gavs ut till Amiga år 1991
 Hammer Film Productions –  även känt som Hammer Horror

Geogarfi

Färöarna 

 Kolturshamar, berg, Streymoyar sýsla,

Polen 

 Rudnica (ort), Lubusz vojvodskap, Powiat sulęciński,

Storbritannien 

 Hanmer (ort), Wales, Wrexham,

Tjeckien 

 Hamry, ort, Pardubice,

Tyskland 

 Hammer a. d. Uecker – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Hammer, Liebenwalde – ort, tidigare kommun, Liebenwalde, Brandenburg

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar